Epureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Epureni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Epureni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Epureni (Duda-Epureni), Dorf im Kreis Vaslui

 Duda-Epureni, Gemeinde im Kreis Vaslui